Emil Lyng (né en 1989), footballeur danois ;
 John Lyng (1905-1978), homme d'État norvégien ;
 Richard Lyng (1918-2003), homme politique américain.

 , village du Norfolk, en Angleterre ;
 Lyng, village du Somerset, en Angleterre ;
 , quartier de West Bromwich, en Angleterre.